En Pologne, Wólka Klonowska désigne :

 Wólka Klonowska, localité dans la voïvodie de Łódź,
 Wólka Klonowska, localité du powiat d'Ostróda dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.